Estabilitzador (aeronàutica), element que es fa servir per estabilitzar la posició d'una aeronau
  Estabilitzador (electricitat), equip que serveix per mantenir un flux de corrent estable
 Estabilitzador (química), substància afegida per prevenir canvis no desitjats en l'estat o altres substàncies especialment en la indústria alimentària (en aquest cas vegeu additiu alimentari)
 Estabilització (medicina), procediment per ajudar a prevenir un xoc en persones malaltes o ferides
 Subgrup estabilitzador d'un grup matemàtic.
 Estabilitzador d'imatge, dispositiu encarregat de reduir les vibracions en la captura d'una imatge 
 Estabilitzador Zener, estabilitzador de reguladors de tensió.
 Estabilitzador de voltatge, equip elèctric que accepta una tensió elèctrica de voltatge variable a l'entrada